Кардаш'ян () — вірменське прізвище.

Відомими носіями прізвища Кардаш'ян є вихідці з вірмено-американської родини:

Перше покоління:
 Роберт Кардаш'ян (1944—2003) — юрист, представляв інтереси О. Джей Сімпсона.

Друге покоління (всі діти Роберта і його колишньої дружини Кріс Дженнер):
 Кортні Кардаш'ян (нар. 1979) — світська левиця, модель і підприємець.
 Кім Кардаш'ян (нар. 1980) — світська левиця, модель і підприємець.
 Хлої Кардаш'ян (нар. 1984) — світська левиця, модель і підприємець.
 Роб Кардаш'ян (нар. 1987) — модель і продюсер.

Вірменські прізвища